Уиндем — многозначный термин.

Фамилия 
 Уиндем, Барри (род. 1960) — американский рестлер.
Уиндем, Джон (1903—1969) — английский писатель-фантаст.

Топонимы 
 Австралия
 Уиндем — город на северо-западе Австралии, на территории штата Западная Австралия.
 США
 Уиндем — город в округе Камберленд, в штате Мэн.